Een verkeersweg:
 N771 (België)
 N771 (Frankrijk)
 N771 (Nederland), zie Provinciale weg 771

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing